Абунданция — многозначное слово:

 Абунданция — древнеримская богиня изобилия, спутница Цереры. 
 (151) Абунданция — типичный астероид главного пояса, который был открыт 1 ноября 1875 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в обсерватории Пула.

См. также 
 Абунданций